Юра́й Якуби́ско (; ) — словацкий кинорежиссёр, которого называют «восточноевропейским Феллини».

Биография 
Родился в русинской семье на востоке Словакии. Окончил художественно-промышленную школу по специальности «художественная фотография» в Братиславе, режиссёрское и операторское отделения факультета кино и телевидения Академии музыкального искусства в Праге. Был ассистентом у Веры Хитиловой и Яромила Иреша.

Первые фильмы Якубиско сделали его одним из ведущих режиссёров «чехословацкой новой волны».

Картина «Птицы, сироты и безумцы» 1969 года была отправлена «на полку», где пролежала до 1991 года. Сам режиссёр был практически лишён возможности снимать в течение последующих пятнадцати лет. Исключением были несколько короткометражных документальных лент и фильм «Три мешка цемента и живой петух» (1976), но и он был показан лишь через два года после того, как был закончен. Окончательно вернулся в кино с картиной «Построй дом, посади дерево» (1979).

Во многих своих фильмах («Сижу на ветке и мне хорошо», «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», «Батори» и др.) обращался к разным периодам истории Чехии и Чехословакии.

В 2000 году по итогам опроса кинокритиков и журналистов был признан лучшим словацким режиссёром XX века.

Преподавал в Пражской киноакадемии. В 2005 году возглавил жюри конкурса «Перспективы» на XXVII Московском кинофестивале. Основал студию «Якубиско Филм», на которой снял ряд своих картин.

Занимался живописью, его работы были представлены на нескольких выставках.

Был женат на актрисе Деане Хорватовой, которую много снимал в своих фильмах. Жил в Праге.

Награды и премии 
 1969 — Премия «Золотой зимородок» на Пльзеньском кинофестивале
 1988 — приз Джозефа фон Штернберга на кинофестивале в Маннхейме-Гейдельберге за фильм «Возраст Христа»
 1988 — звание заслуженного артиста Чехословакии
 1988 — приз «Золотой дельфин» за фильм «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным»
 1990 — Премия «Золотой зимородок» на Пльзеньском кинофестивале за фильм «Тысячелетняя пчела»
 1990 — Премия за лучшую режиссёрскую работу на кинофестивале в Сан-Диего за фильм «Неясная весть о конце света»
 1990 — Премия «Маверик»
 2000 — Признан лучшим словацким режиссёром XX века
 2003 — премия «Чешский лев» за многолетний вклад в чешский кинематограф
 2003 — Крест Прибины II степени
 2008 — приз «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировое кино на Международном кинофестивале в Карловых Варах
 2016 — Медаль «За заслуги» I степени (Чехия)

Фильмография 

 1960 — Последний налёт / Posledný nálet
 1960 — У каждого дня своё имя / Každý den má svoje jméno
 1961 — Серебряный ветер / Strieborný vietor
 1962 — Первый класс / Prva trieda
 1963 — Молчание / Mlčení
 1965 — В ожидании Годо / Čekají na Godota
 1965 — Дождь / Déšť
 1967 — Возраст Христа / Kristove roky
 1968 — Дезертиры и странники / Zbehovia a pútnici
 1969 — Птицы, сироты и безумцы / Vtáčkovia, siroty a blázni
 1970 — До встречи в аду, друзья! / Dovidenia v pekle priatelia
 1972 — Стройка века / Stavba storočia
 1975 — Словакия — край у Татр / Slovensko — krajina pod Tatrami (ТВ)
 1977 — Барабанщик Красного Креста / Bubeník Červeného kríža
 1978 — Три мешка цемента и живой петух / Tri vrecia cementu a živý kohút
 1980 — Построй дом, посади дерево / Postav dom, zasaď strom
 1981 — Измена по-словацки / Nevera po slovensky
 1983 — Тысячелетняя пчела / Tisícročná včela
 1985 — Госпожа Метелица / Perinbaba
 1987 — Конопатый Макс и привидения / Pehavý Max a strašidlá
 1987 — Тётя Франкенштейна / «Teta» (ТВ сериал)
 1989 — Сижу на ветке, и мне хорошо / Sedím na konári a je mi dobre
 1990 — Почти розовая история / Takmer ružový príbeh (ТВ)
 1993 — Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным / Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý
 1997 — Неясная весть о конце света / Nejasná zpráva o konci světa
 2004 — Post coitum
 2008 — Батори / Bathory

Примечания

Литература 
 

О Юрае Якубиско

Ссылки 
 Юрай Якубиско в энциклопедии «Британника»
 Ю. Якубиско на сайте allmovie.com (англ.)
 Официальный сайт компании «Якубиско Филм» (англ.)
 Обзоры фильмов Якубиско в «Нью-Йорк Таймс» (англ.)
 Cesky Rozhlas: О бедной Графине замолвите слово, или Юрай Якубиско как адвокат дьявола
 Трейлер фильма «Сижу на ветке, и мне хорошо»

Заслуженные артисты Чехословакии
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)